Menasse steht für:

 Menasse ben Israel (1604–1657), iberisch-niederländischer Rabbiner, Drucker und Diplomat

Menasse bzw. Menassé ist der Familienname folgender Personen:
 Eliana Menassé (* 1930), mexikanische Malerin
 Elisabeth Menasse-Wiesbauer (* 1954), österreichische Kulturmanagerin und Museumsleiterin
 Eva Menasse (* 1970), österreichische Journalistin und Schriftstellerin
 Hans Menasse (1930–2022), österreichischer Fußballspieler
 Peter Menasse (* 1947), österreichischer Journalist
 Robert Menasse (* 1954), österreichischer Schriftsteller und Essayist

Siehe auch:
 Manesse (Begriffsklärung)